Пандора — кукла XVII—XVIII века, предназначенная для демонстрации моделей одежды.

История 
Были распространены в Европе. Куклы для демонстрации и воспроизводства одежды. Платье на кукол шилось с таким расчётом что бы портные смогли повторить выкройку и декор. Позже, эту функцию стали выполнять модные журналы и манекены.

Тело и голова куклы делали из дерева, на токарном станке. Ноги делали отдельно подвижными в бедрах и коленях. Руки и кисти также были из дерева; плечи были «сделаны из мягкой льняной ткани или мягкой кожи, прикрепленной к туловищу».

У большинства кукол были нарисованные глаза, но у некоторых можно было увидеть сверкающие стеклянные глаза, которые были более трудоемкими, потому что для этого кукольному мастеру приходилось вырезать ромбовидные отверстия в голове, а затем вставлять выдувное стекло. 

Кроме того, у всех модных кукол были либо окрашенные волосы, либо парики из льна или шерсти. Волосы кукол были предназначены для ношения в народном стиле того времени, потому что это было абсолютно необходимо, чтобы к тому же носить правильную одежду,

Первыми, кто приобретали модную куклу, были портнихи и портные. Прежде всего кукла функционировала как дисплей или витрина для показа модных элементов. Поскольку мода была чрезвычайно дорогой, богатые покупатели хотели взглянуть, на что они собирались тратить свои деньги. Таким образом, «[модные куклы были сделаны [...] мастерами по пошиву одежды, чтобы проиллюстрировать свои навыки в миниатюре для своих клиентов». 

Для богатых заказчиц стало считаться практичным владеть парой кукол, одна из которых демонстрировала большие туалеты, и другая – более обыденные, часто домашние (en déshabille). Таких кукол стали называть Большая (Гранд) Пандора и Маленькая Пандора.

Куклы часто передавались от матери к дочери, и поэтому «[…] многие из них нашли свой путь в детские игрушки» 

В России кукол-пандор можно увидеть в Музее Московского Кремля и в Большом Гатчинском дворце

Примечания

Ссылки 
https://www.academia.edu/1751676/Pandora_in_the_Box_Travelling_the_World_in_the_Name_of_Fashion 

Первые манекенщицы 
Кукла — не детская игрушка 

Мода XVIII века
Манекены
История моды
Куклы